Bailey Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bailey Peak (Arizona)
 Bailey Peak (Montana)